Blattodea (baratas), ordem de insetos
Belostomatidae (baratas-d'água), família de insetos da ordem Hemiptera
Bathynomus giganteus (barata-gigante), espécie de crustáceos da ordem Isopoda
Ligiidae (baratinha-d'água, barata-da-praia), família de crustáceos da ordem Isopoda
Barata-do-arroz, nome popular de certos Hemiptera
Barata-do-coqueiro, nome popular de certos Coleoptera
Barata-do-fígado, nome popular de certos Platyhelminthes
Barata-do-mato, nome popular dos Blattodea que vivem em ambiente natural

Localidades
Barata (bairro do Rio de Janeiro)